Фирозпур:

 Фирозпур — город в одноимённом округе индийского штата Пенджаб.
 Фирозпур — округ в индийском штате Пенджаб.